Neue Grafik steht für:

 Neue Grafik, einen französischen Musiker, House-DJ und Musikproduzent
 Neue Grafik (Zeitschrift), eine Internationale Zeitschrift für Grafik und verwandte Gebiete